Тарнавська Марта Теодозіївна (* 1930) — українська поетеса.
 Тарнавська Розалія (1932) — українська поетеса і громадська діячка.
 Тарнавська Тамара — активістка, захисниця прав тварин.

Див. також 
 Тарнавська сільська рада
 Тарнавський
Українські прізвища
Жіночі форми прізвищ